Гло́стер (англ. Gloucester) — название ряда географических объектов, а также фамилия.

Топоним 
 Глостер — город в Великобритании.
 Глостер — город в США, штат Массачусетс.
 Глостер — бывший город, ныне пригород в составе Оттавы, Канада.
 Глостер — графство в северо-восточной части канадской провинции Нью-Брансуик.
 Глостер — округ в США, штате Виргиния.
 Глостер — округ штата Нью-Джерси, США.

Другое 
 Глостер — профессиональный регбийный клуб, выступающий в английской Премьер-лиге.
 Глостер — сорт яблок.
 Глостер — графский титул в Англии.